Бушар VI (; ум. ) — граф Вандома и сеньор Кастра с 1315 года из рода Монтуар. Сын Жана V и Элеоноры де Монфор.

В 1320 году продал королю Филиппу V своё право чеканить монету.

В 1329 году при посредничестве короля заключил соглашение с графом Блуа Ги де Шатильоном об упорядочении общей границы. Путём обмена территорий были ликвидированы эксклавы (при временном сохранении на этих землях прежних законов).

Участвовал в Столетней войне в войсках принца Жана — будущего короля Иоанна II.

В 1348 году купил у Пьера де Лотрек, сеньора де Монтредон часть виконтства Лотрек, которую присоединил к сеньории Кастр.

В правление Бушара VI в Кастре была основана епископская кафедра (1317).

Семья 
Жена — Аликс Бретонская (ум. 1377), дочь Артура II, герцога Бретани, и Иоланды де Дрё. Дети:
 Жан VI, граф де Вандом
 Пьер
 Симон
 Бушар де Вандом, сеньор де Фёйле
 Элеонора, жена Роже Бернара, графа де Перигор
 Жанна, жена Рено, сеньора де Бретанкур, и Ги де Шевиньи, сеньора де Шатору.

Примечания

Источники 
 Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au xive siècle, Paris, Fayard, 1993, 1118 p. (ISBN 2-213-03071-5)
 Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000

Графы Вандома
Монтуарский дом